Mobilização pode se referir a:

 Mobilização de forças militares;
 Mobilização social ou popular, uma teoria de ciências sociais relacionada a mobilização da população em reuniões de massa, paradas e outros encontros.
 Mobilização de recursos, uma teoria de ciências sociais relacionada a movimentos sociais.

Desambiguação